Goriška pokrajina je lahko:
 Goriška pokrajina (Italija)
 Goriška pokrajina (Slovenija)